Открытое акционерное общество «Восточное оборонное предприятие „Гранит“» (ВОП «Гранит») — советское/российское военно-промышленное предприятие, выполняющее работы по монтажу, стыковке, вводу в эксплуатацию, доработке и техническому обслуживанию сложных образцов вооружения и военной техники (ВиВТ) на местах дислокации и на полигонах Министерства обороны России.

Основано в 1977 году как филиал Головного производственно-технического предприятия, ныне ОАО "ГЦСО ПВО «Гранит» Концерна ПВО «Алмаз-Антей», расположенный в г. Владивосток, с 1982 года — самостоятельное предприятие.

В 2002 году ВОП «Гранит» вошло в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей» наряду с 45 другими предприятиями.

Генеральный директор — А. В. Прокопченко.

Является базовым сервисным центром средств ПВО ВМФ России.

Ссылки 
 ВОП «Гранит» на сайте Концерна
 ВОП «Гранит» на сайте Минпромторга

ПВО
Предприятия СССР
Алмаз-Антей
Предприятия Владивостока
Государственные компании России
Акционерные общества России